Competicions de futbol:
Supercopa d'Europa de futbol
Supercopa Sud-americana
Supercopa albanesa de futbol
Supercopa alemanya de futbol
Supercopa de la RDA de futbol
Supercopa andorrana de futbol
Supercopa anglesa de futbol
Supercopa armènia de futbol
Supercopa austríaca de futbol
Supercopa azerbaidjanesa de futbol
Supercopa belga de futbol
Supercopa bielorussa de futbol
Supercopa bòsnia de futbol
Supercopa brasilera de futbol
Supercopa búlgara de futbol
Supercopa catalana de futbol
Supercopa croata de futbol
Supercopa danesa de futbol
Supercopa escocesa de futbol
Supercopa eslovaca de futbol
Supercopa eslovena de futbol
Supercopa d'Espanya de futbol
Precedents de la Supercopa d'Espanya
Supercopa estoniana de futbol
Supercopa feroesa de futbol
Supercopa finlandesa de futbol
Supercopa francesa de futbol
Supercopa gal·lesa de futbol
Supercopa georgiana de futbol
Supercopa grega de futbol
Supercopa hongaresa de futbol
Supercopa irlandesa de futbol
Supercopa nord-irlandesa de futbol
Supercopa islandesa de futbol
Supercopa israeliana de futbol
Supercopa italiana de futbol
Supercopa iugoslava de futbol (†)
Supercopa kazaca de futbol
Supercopa letona de futbol
Supercopa de Liechtenstein de futbol
Supercopa lituana de futbol
Supercopa luxemburguesa de futbol
Supercopa macedònia de futbol
Supercopa maltesa de futbol
Supercopa moldava de futbol
Supercopa montenegrina de futbol
Supercopa noruega de futbol
Supercopa neerlandesa de futbol
Supercopa polonesa de futbol
Supercopa Cândido de Oliveira
Supercopa romanesa de futbol
Supercopa russa de futbol
Supercopa de San Marino de futbol
Supercopa sèrbia de futbol
Supercopa serbo-montenegrina de futbol
Supercopa sueca de futbol
Supercopa suïssa de futbol
Supercopa turca de futbol
Supercopa txecoslovaca de futbol
Supercopa txeca de futbol
Supercopa ucraïnesa de futbol
Supercopa soviètica de futbol
Supercopa xipriota de futbol
 Competicions d'altres esports:
Supercopa espanyola de bàsquet
Supercopa d'Espanya d'handbol
Supercopa espanyola d'hoquei patins masculina
Supercopa espanyola de futbol sala
Supercopa de Galotxa, de pilota valenciana